Szwajcaria:
 Haslen – miejscowość w gminie Glarus Süd, w kantonie Glarus
 Haslen – miejscowość w gminie Schlatt-Haslen, w kantonie Appenzell Innerrhoden

Zobacz też:
 Schlatt-Haslen